25-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 15 по 21 июня 1961 года. Победу одержал швейцарский велогонщик Аттилио Мореси.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов, общей протяженностью 1357,5 километра. Финиш четвёртого и старт пятого этапов находились на территории Италии в городе Вересе.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1961 на FirstCycling

1961 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1961 году
Спорт в Италии в 1961 году
Июнь 1961 года